Vore peut désigner :
 Suffixe -vore
 Vorarephilie
 Vorë, commune localisée en Albanie